Матю́шин — русская фамилия. Происхождение фамилии — от сокращённой формы имени Матвей, означающего по-древнееврейски «дарованный господом».

Известные носители

А 
 Матюшин, Александр Владиславович (род. 1990) — российский пловец в ластах.

В 
 Матюшин, Вадим Александрович (1964—1987) — участник войны в Афганистане, погиб при исполнении служебных обязанностей.

Г 
 Матюшин, Геральд Николаевич (1927—2000) — советский и российский археолог.

 Матюшин, Григорий Иванович (1916—1943) — гвардии ефрейтор 207го гвардейского стрелкового полка 70ой гвардейской стрелковой дивизии, кавалер Ордена Красного Знамени и Медали За Отвагу. Умер от ран в госпитале в феврале 1943 года под Сталинградом.

ИЛМП 
 Матюшин, Иван Дмитриевич (1877—1937) — первый председатель военно-революционного комитета Таганрога.
 Матюшин, Лев Николаевич (род. 1932) — скульптор, народный художник РФ, член-корреспондент РАХ.
 Матюшин, Михаил Васильевич (1861—1934) — русский художник, музыкант, теоретик искусства, один из лидеров русского авангарда первой половины XX века.
 Матюшин, Пётр Петрович (1914—1985) — советский инженер-металлург, Герой Социалистического Труда.

С

Ф 
 Матюшин, Фёдор Семёнович (1904—1979) — депутат Верховного Совета СССР.

См. также

Примечания